Ca' Loredan – palazzo del sestiere San Marco, affacciato sul Canal Grande
 Ca' Loredan – palazzo del sestiere Dorsoduro